Гранха Санта Анита има више значења:

 Гранха Санта Анита (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Санта Анита (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санта Анита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Анита, Лос Мена (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Анита (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Анита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику